Aceasta este o listă cu cei mai importanți jucători care au jucat pentru echipa FC Barcelona. Această listă cuprinde jucători cu peste 100 de apariții (inclusiv aparițiile din postura de rezervă), dar și jucători cu contribuții majore (ex. Diego Maradona. Golgheterul lui FC Barcelona este César Rodríguez, cu 235 de goluri.  . Cele mai multe meciuri jucate pentru FC Barcelona le are Migueli, 548.

Lista de Jucători 

Davido Toroc||||Mijlocaș||1980-1990

Legături externe 

 

Liste de jucători de fotbal după club
FC Barcelona